Педди () — английская фамилия. Известные носители:

 Педди, Джек (1876—1928) — шотландский футболист.
 Педди, Шей (род. 1988) — американская баскетболистка.